В разное время три корабля ВМС Великобритании носили имя города и графства Шеффилд в Саут-Йоркшире.

 Шеффилд (C24) (1936) — лёгкий крейсер town-класса, принимавший участие во Второй мировой войне в Заполярье, Атлантике и Средиземноморье. Принимал участие в преследовании линкора «Бисмарк». Выведен из состава флота и разделан в 1967 году.
 Шеффилд (D80) (1971) — эсминец типа 42, сильно повреждённый ВВС Аргентины 4 мая 1982 года в ходе Фолклендской войны. Затонул в ходе буксировки.
 Шеффилд (F96) (1986) — фрегат типа 22. Продан ВМС Чили в 2003 году, был переименован в «Almirante Williams».